Csehország
 Srbice, település a Domažlicei járásban
 Srbice, település a Teplicei járásban